Ranchería (nederzetting), een type nederzetting in Latijns- en Noord-Amerika
 Ranchería (rivier), een rivier in Colombia